Maven – wrestler statunitense
 MAVEN – missione spaziale
 Apache Maven – software
 Mitsubishi Maven – furgone del 2005
 Max Maven – mentalista statunitense
 Maven – enigmista italiano